ТЭФ — многозначная аббревиатура:
 ТЭФ — теоретическая и экспериментальная физика
 ТЭФ — Теплоэнергетический факультет
 ТЭФ — технолого-экономический факультет
 ТЭФ — токсический эквивалентный фактор
 ТЭФ — тонометр с электронным фонендоскопом
 ТЭФ — транспортно-экспедиционная фирма
 ТЭФ — триэтилфосфат

См. также 
  — аббревиатура латиницей